La Coupe des Coupes peut désigner plusieurs compétitions sportives inter-clubs :
 Football :
 La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football disputée entre 1960 et 1999
 La Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe de football disputée entre 1990 et 2002
 La Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de football disputée entre 1975 et 2003
 La Copa Ganadores de Copa (Amérique du Sud), dont la seule édition a eu lieu en 1970
 La Coupe des vainqueurs de coupe de la CONCACAF disputée entre 1991 et 1995
 La Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe de football disputée entre 1970 et 1975
 La Coupe arabe des vainqueurs de coupe de football disputée entre 1989 et 2001
 La Coupe d'Océanie des vainqueurs de coupe de football, dont la seule édition a eu lieu en 1987

 Basket-ball :
 La Coupe Saporta de basket-ball disputée entre 1966 et 2002

 Handball :
 La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de handball masculin disputée entre 1975 et 2012
 La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de handball féminin disputée entre 1976 et 2016

 Water-polo :
 La Coupe LEN des vainqueurs de coupe disputée entre 1974 et 2003

 Futsal :
 La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de futsal disputée entre 2002 et 2008 puis en 2011-12

 Baseball :
 La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de baseball disputée entre 1990 et 2007